Ганс Штрелов (; 26 березня 1922, Берлін — 22 травня 1942, Орловська область, РРФСР) — німецький пілот-ас, лейтенант люфтваффе.
 Зігфрід Штрелов (; 15 квітня 1911, Кіль — 9 липня 1943, Атлантичний океан) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.